Змагання з плавання на дистанції 50 метрів вільним стилем серед чоловіків на Чемпіонат світу з водних видів спорту 2022 відбулися 23 і 24 червня 2022 року.

Рекорди
Перед початком змагань світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Попередні запливи розпочалися 23 червня о 09:30 за місцевим часом.

Півфінали
Півфінали розпочалися 23 червня о 18:42 за місцевим часом.

Додатковий заплив 
Додатковий заплив відбувся 23 червня о 20:13 за місцевим часом.

Фінал
Фінал відбувся 24 червня о 18:09 за місцевим часом.

Примітки 

50 метрів вільним стилем (чоловіки)